Knievel ist der Familienname von:

 Evel Knievel (1938–2007), US-amerikanischer Motorradstuntman
 Robbie Knievel (1962–2023), US-amerikanischer Stuntman